

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 13 марта

Национальные 
  — День революции.
  — Гражданский праздник.
 , Иллинойс — День Плутона.
  — День слона.
  — День кокосового торта.
  — Бургзонндег (Фестиваль огня).
  — Касуга-мацури.

Религиозные

Католицизм 
 Память Евфрасии Константинопольской;
 память Геральда, епископа Майо;
 память Леандра Севильского;
 память святой ;
 память Никифора I Константинопольского;
 память святого Родерика;
 память .

Православие13 марта 2017 года // Православие и мир, православный календарь, 2017 г. 
 Память преподобного Василия Декаполита, исповедника (ок. 750);
 память священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского (1772);
 память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, иеромонаха (435);
 память блаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского (1576);
 память священномученика Протерия, Патриарха Александрийского (457);
 память священномученика Нестора, епископа (Пергийского) Магиддийского (ок. 250);
 память преподобных жён Марины и Киры (ок. 450);
 память преподобного Иоанна, наречённого Варсонофием, епископа Дамасского (V);
 память преподобномученика Феоктириста (Феостирикта) Медикийского (VIII);
 празднование в честь Девпетерувской иконы Божией Матери (1392).
 Примечание: В невисокосные годы соответствует 28 февраля старого стиля. Дни памяти Иоанна Кассиана Римлянина, Иоанна (Варсонофия), епископа Дамасского и мученика Феоктириста, а также празднование в честь Девпетерувской иконы Божией Матери соответствуют 29 февраля старого стиля, но их празднование переносится.

Именины 
 Католические: Авив, Джеральд, Евфрасия, Леандр, Летиция, Никифор, Родерик.
 Православные: Арсений, Варсонофий, Василий, Иван, Кассиан, Кира, Марина, Нестор, Николай, Протерий, Феоктирист.

События 
См. также: :Категория:События 13 марта

До XIX века 
 1656 — В Новом Амстердаме (ныне Нью-Йорк) евреям запрещено строить синагоги.
 1669 — Подписаны Глуховские статьи — договор о правах украинского казачества, заключённый между Москвой и казацкой старшиной.
 1781 — Английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран. Правда, первоначально он принял её за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома. Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя короля Георга III «Звездой Георга», короткое время она носила имя первооткрывателя, пока немецкий астроном Иоганн Боде не придумал для неё название Уран.

XIX век 

 1852 — нью-йоркская газета «NY Lantern Weekly» опубликовала первое изображение дядюшки Сэма.
 1869 — химик Д. И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.
 1881 — Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким.
 1898 — начался I съезд РСДРП в Минске.
 1899 — началось движение поездов по железнодорожной ветке Пермь-Котлас, построенной по указу Николая II с 13 мая 1895 года на государственный счёт. Впоследствии она стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей страны и соединила Сибирь и Урал с Центральной Россией.

XX век 
 1904 — освящена бронзовая статуя Христа на чилийско-аргентинской границе.
 1916 — Манитоба стала первой канадской провинцией, принявшей «сухой закон».
 1917 — в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» (теперь «Известия»).
 1917 — своим бывшим лакеем арестован министр финансов России Пётр Барк, инициатор запрета продажи водки в России на период первой мировой войны.
 1920 — Мурманск освобожден Красной Армией от белогвардейцев и американо-английских интервентов.
 1921 — Монголия (прежде Внешняя Монголия) объявила независимость от Китая.
 1925 — штат Теннесси запретил преподавание эволюции.
 1930 — закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.
 1930 — американский астроном Клайд Томбо объявил в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. Доклад был приурочен к 75-летию основателя и первого директора крупнейшей частной обсерватории в США, Персиваля Лоуэлла, который многие годы потратил на поиски предсказанной им девятой планеты. На следующий день 14 марта Венеция Бёрни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предложит имя для новой планеты, и в мае будет опубликовано официальное имя — Плутон.
 1938
 Русский язык введён как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.
 Завершился проходивший со 2 марта процесс по делу об «Антисоветском правотроцкистском блоке». Главными обвиняемыми были Н. И. Бухарин и А. И. Рыков. Они, а также нарком финансов Г. Ф. Гринько, руководители узбекской компартии Икрамов и Ходжаев, бывший глава правительства Советской Украины Раковский, нарком земледелия Чернов и другие (всего 17 человек) были приговорены к смертной казни. Впоследствии все осуждённые, кроме Генриха Ягоды, были реабилитированы.
 Исполняющий обязанности президента Австрии Артур Зейсс-Инкварт подписал закон о присоединении Австрии к нацистской Германии.
 1940 — советские войска занимают Выборг. Завершение Советско-финской войны.
 1944 — освобождение Херсона от немецкой оккупации, был освобождён войсками 49 гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника В. Ф. Маргелова и 295 стрелковой дивизии под командованием полковника В. П. Дорофеева.
 1947 — правительство Великобритании объявило о запрете проведения спортивных состязаний посреди недели в целях повышения производительности труда.
 1954 — создан Комитет государственной безопасности СССР.
 1954 — Индокитайская война: начало осады Дьенбьенфу.
 
 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.
 Произошла Куренёвская трагедия в Киеве.
  — в Конго-Киншассе заочно приговорён к смерти по обвинению в государственной измене бывший лидер сепаратистов Моиз Чомбе.
  — глава КГБ Юрий Андропов отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Геббельса, тайно захороненные в военном городке Магдебурга.
  — в Париже открыт аэропорт имени Шарля де Голля.
  — вступает в действие Европейская валютная система.
 
 в «Советской России» опубликовано письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами».
 открыт самый длинный подводный тоннель Сэйкан (53,85 км, Хонсю — Хоккайдо).
  — была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский учёный Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN), передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы WWW.
  — в России создан Центроспас.
  — массовое убийство в начальной школе Данблейна в Великобритании.

XXI век 
 
 состоялись первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge.
 оперный тенор Лучано Паваротти на сцене «Метрополитен-опера» простился со зрителями.
  — избран 266-й папа римский Франциск.
  — Роскомнадзор провёл первую массированную досудебную блокировку сайтов.
  — Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, сделавшим за карьеру 10 000 подборов и 10 000 передач в регулярных сезонах.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 13 марта

До XIX века 

 963 — Анна (ум. 1011/1012), византийская царевна из Македонской династии, жена киевского великого князя Владимира Святославича, крестителя Руси.
 1615 — Иннокентий XII (в миру Антонио Пиньятелли дель Растрелло; ум. 1700), 242-й папа римский (1691—1700).
 1720 — Шарль Бонне (ум. 1793), швейцарский естествоиспытатель и философ, открывший явление партеногенеза.
 1733 — Джозеф Пристли (ум. 1804), английский священник, философ-материалист и химик, первооткрыватель кислорода и аммиака.
 1741 — Иосиф II (ум. 1790), король Германии (с 1764), император Священной Римской империи (с 1765).
 1763 — Гийом Мари-Анн Брюн (убит в 1815), маршал Французской империи, участник революционных и наполеоновских войн.
 1779 — Василий Демут-Малиновский (ум. 1846), русский скульптор-монументалист.
 1781 — Карл Фридрих Шинкель (ум. 1841), немецкий архитектор и художник.
 1797 — Шарль Франсуа Мари де Ремюза (ум. 1875), французский политический деятель и писатель.

XIX век 
 1823 — граф Дмитрий Андреевич Толстой (ум. 1889), российский государственный деятель и историк.
 1835 — Леон Кладель (ум. 1892), французский писатель.
 1838 — Рафаэлло Джованьоли (ум. 1915), итальянский писатель, автор романа «Спартак», сподвижник Дж. Гарибальди.
 1839 — Александр Навроцкий (ум. 1914), русский поэт, драматург, автор слов народной песни «Утёс Стеньки Разина».
 1845
 Иван Бодуэн де Куртене (ум. 1929), русский языковед, член-корреспондент Петербургской АН.
 Николай Белелюбский (ум. 1922), русский инженер, учёный в области строительной механики и мостостроения.
 1848 — Николай Шиллер (ум. 1910), российский физик.
 1855 — Персиваль Лоуэлл (ум. 1916), американский астроном, математик, востоковед, дипломат и бизнесмен.
 1860 — Хуго Вольф (ум. 1903), австрийский композитор и музыкальный критик.
 1885
 Лев Руднев (ум. 1956), русский советский архитектор (высотное здание МГУ, Дворец культуры и науки в Варшаве и др.).
 Наум Идельсон (ум. 1951), советский астроном-теоретик, специалист по истории физико-математических наук.
 1888
 Антон Макаренко (ум. 1939), советский писатель, педагог.
 Алексей Турищев (ум. 1962), русский советский музыкант, композитор, дирижёр, автор музыки песни-марша «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“».
 1890 — Фриц Буш (ум. 1951), немецкий дирижёр.
 1891 — Николай Конрад (ум. 1970), востоковед, академик АН СССР (1958).
 1893 — Семён Краснов (расстрелян в 1947), русский офицер, участник Первой мировой и Гражданской войн на стороне белого движения, в годы Второй мировой войны — коллаборационист, генерал-майор вермахта.
 1899
 Панчо Владигеров (ум. 1978), болгарский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог.
 Джон Ван Флек (ум. 1980), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1977).
 1900 — Гиоргос Сеферис (ум. 1971), греческий поэт, лауреат Нобелевской премии (1963).

XX век 
 1906 — Исидор Анненский (ум. 1977), советский кинорежиссёр и сценарист.
 1910 — Ирина Бугримова (ум. 2001), артистка цирка (дрессировщица львов), первая в СССР женщина-дрессировщик, народная артистка СССР.
 1911 — Лафайет Рональд Хаббард (ум. 1986), американский писатель-фантаст, основатель дианетики и саентологии.
 1913 — Сергей Михалков (ум. 2009), русский советский поэт, драматург, баснописец, автор слов гимна СССР и России.
 1916 — Жак Фреско (ум. 2017), социальный инженер, промышленный дизайнер, создатель «Проекта Венера»
 1918 — Григорий Померанц (ум. 2013), советский и российский философ, культуролог, писатель, эссеист.
 1922 — Давид Кугультинов (ум. 2006), поэт, журналист, военный корреспондент, народный поэт Калмыкии.
 1923
 Димитриос Иоаннидис (ум. 2010), греческий государственный и военный деятель. Член греческой хунты «чёрных полковников» в 1967—1974 и её глава в 1973—1974 годах.
 Эмиль Каревич (ум.2020), польский актёр театра и кино.
 1931 — Марат Баглай, советский и российский юрист, бывший председатель Конституционного суда РФ.
 1933 — Виктор Филиппов (ум. 1994), советский актёр театра и кино.
 1936 — Нана Месхидзе (ум. 1997), грузинская художница.
 1937 — Владимир Маканин (ум. 2017), советский и российский писатель.
 1939 — Нил Седака, американский певец, пианист, автор песен.
 1940 — Юрий Коптев, бывший Генеральный директор Федерального космического агентства.
 1942 — Скэтмэн Джон (наст. имя Джон Пол Ларкин; ум. 1999), американский джазовый музыкант, певец, автор песен, создатель уникального стиля музыки, совмещающего в себе скэт и техно.
 1944 — Игорь Кио (ум. 2006), артист цирка, иллюзионист, народный артист РФ.
 1945
 Фёдор Симашев (ум. 1997), советский лыжник, олимпийский чемпион (1972), чемпион мира.
 Анатолий Фоменко, математик, академик РАН, автор теории о «Новой хронологии».
 1946 — Андрей Бенкендорф (ум. 2012), советский российский и украинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 1947 — Нора Бумбиере (ум. 1994), советская и латвийская эстрадная певица.
 1951
 Ирина Алфёрова, актриса театра и кино, народная артистка России.
 Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, педагог, бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы.
 1955
 Зинэтула Билялетдинов, советский хоккеист и российский хоккейный тренер, олимпийский чемпион (1984), многократный чемпион мира.
 Бруно Конти, итальянский футболист, чемпион мира (1982).
 Ольга Рукавишникова, советская легкоатлетка.
 Гленн Хидли (ум. 2017), американская актриса.
 1956 — Дана Дилэни, американская актриса.
 1960 — Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы «U2».
 1961 — Елена Малышева, советский и российский врач, телеведущая.
 1963 — Вадим Демчог, российский актёр театра и кино.
 1970 — Александр Самокутяев, российский лётчик-космонавт, Герой России.
 1971 
 Аннабет Гиш, американская актриса.
 Адина Портер, американская актриса.
 1972 — Ли-Эллин Бейкер, американская актриса кино и озвучивания.
 1973
 Эдгар Давидс, нидерландский футболист и тренер.
 Дэвид Дрейман, автор песен, вокалист и фронтмен американской группы «Disturbed».
 1974 — Томас Энквист, шведский теннисист, бывшая четвёртая ракетка мира.
  — Георгий Романов, потомок дома Романовых по линии своей матери.
 1982 — Евгений Понасенков, российский историк.
  — Рэйчел Белла, американская актриса.
  — Доминик Ландертингер, австрийский биатлонист, 4-кратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира в масс-старте (2009).
  — Тристан Томпсон, канадский баскетболист, чемпион НБА (2016).
 
 Кая Скоделарио, британская актриса.
 Люси Фрай, австралийская актриса театра, кино и фотомодель.
  — Симен Хегстад Крюгер, норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион (2018).
 
 Анна Вяхирева, российская гандболистка, олимпийская чемпионка (2016).
 Микаэла Шиффрин, американская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира.
  — Шаоанг Лю, венгерский шорт-трекист, двукратный олимпийский чемпион.

XXI век 
  — Кори Гауфф, американская теннисистка.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 13 марта

До XIX века 
 565 — Велизарий (р. 505), византийский военачальник.
 1559 — Йоханнес Гроппер (р. 1503), немецкий кардинал, богослов и гуманист, противник Реформации.
 1569 — Людовик I де Бурбон-Конде (р. 1530), принц де Конде (с 1557), родоначальник рода Конде.
 1573 — Мишель де л’Опиталь (р. 1505), французский государственный деятель, дипломат, поэт, гуманист.
 1711 — Никола Буало-Депрео (р. 1636), французский поэт, критик, теоретик классицизма.
 1719 — Иоганн Фридрих Бёттгер (р. 1682), немецкий алхимик, открывший тайну фарфора.

XIX век 
 1808 — Кристиан VII (р. 1749), король Дании (с 1766 г.)
 1824 — Мария Луиза Висента (р. 1782), инфанта Испании, королева Этрурии (1803—1807), герцогиня княжества Лукки и Пьомбино (1815—1824).
 1842 — Генри Шрэпнел (р. 1761), английский артиллерийский офицер, придумавший снаряд с картечными пулями.
 1845 — Джон Фредерик Даниель (р. 1790), английский физик и химик, изобретатель измерительных приборов.
 1849 — Екатерина Семёнова (р. 1786), русская трагическая актриса.
 1854 — Жан-Батист Виллель (р. 1773), премьер-министр Франции (1821—1828).
 1865 — Анна Павловна (р. 1795), дочь российского императора Павла I, королева Нидерландов.
 1879 — Адольф Андерсен (р. 1818), немецкий шахматист, мастер комбинации.
 1881 — погиб в результате теракта Александр II (р. 1818), российский император (1855—1881).
 1891 — Теодор де Банвиль (р. 1823), французский поэт, драматург, критик, журналист, писатель.
 1892 — Людвиг IV Гессенский (р. 1837), великий герцог Гессенский (1877—1892), отец российской императрицы Александры Фёдоровны.

XX век 
 1901 — Бенджамин Гаррисон (р. 1833), 23-й президент США (1889—1893).
 1906 — Сьюзен Энтони (р. 1820), американская активистка, борец за гражданские права женщин.
 1910 — Джон Форстер Олкок (р. 1841), футболист, один из организаторов Футбольной ассоциации Англии.
 1915 — граф Сергей Витте (р. 1849), российский государственный деятель.
 1919 — Иван Бубнов (р. 1872), русский корабельный инженер, математик и механик.
 1928 — Франц Рубо (р. 1856), российско-немецкий художник, академик.
 1933 — Роберт Торберн Иннес (р. 1861), английский астроном, установивший, что Проксима Центавра — ближайшая к Солнцу звезда.
 1937 — расстрелян Николай Глебов-Авилов (р. 1887), русский революционер, член Учредительного собрания, советский государственный деятель.
 1939 — Люсьен Леви-Брюль (р. 1857), французский философ, антрополог, этнолог.
 1948 — Юрий Юрьев (р. 1872), актёр театра и кино, чтец, театральный педагог, народный артист СССР.
 1959 — Александр Иванов (р. 1899), художник и режиссёр, один из создателей советской мультипликации.
 1963 — Пётр Куприянов (р. 1893), советский хирург, генерал-лейтенант медицинской службы, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.
 1965 — Коррадо Джини (р. 1884), итальянский статистик, социолог и экономист, один из ведущих теоретиков фашизма.
 1971 — Рокуэлл Кент (р. 1882), американский художник, писатель, общественный деятель.
 1975 — Иво Андрич (р. 1892), хорватский писатель, лауреат Нобелевской премии (1961), дипломат.
 1978 — Кузьма Андрианов (р. 1903), советский химик, академик, Герой Социалистического Труда.
 1983 — Сергей Сперанский (р. 1914), советский архитектор, главный застройщик Ленинграда в 1950—1960-е гг.
 1984 — Франсуа Ле Лионне (р. 1901), французский инженер-химик, математик и писатель.
 1987 — Бернхард Гржимек (р. 1909), немецкий зоолог, путешественник, писатель-натуралист.
 1988 — Владимир Никонов (р. 1904), советский ономаст, литературовед, поэт.
 1990 — Бруно Беттельгейм (р. 1903), австрийский психоаналитик.
 1992 — Борис Дёжкин (р. 1914), советский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик и сценарист.
 1996
 Кшиштоф Кесьлёвский (р. 1941), польский кинорежиссёр и кинодраматург.
 Лючио Фульчи (р. 1927), итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 1998 — Ханс-Иоахим Пабст фон Охайн (р. 1911), немецкий инженер-авиаконструктор, изобретатель.
 1999 — Александр Свободин (р. 1922), советский и российский театровед, критик, журналист, драматург, историк.

XXI век 
 2002 — Ханс-Георг Гадамер (р. 1900), немецкий философ.
 2006
 Морин Стэплтон (р. 1925), американская актриса, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и др. наград.
 Эдуард Шим (р. 1930), советский и российский писатель, драматург, сценарист, поэт-песенник.
 2009 — Гулям Алиев (р. 1915), советский и таджикский учёный-животновод, академик, политик, государственный деятель.
 2011 — Виталий Вульф (р. 1930), советский и российский искусствовед, театровед, литературовед, теле- и радиоведущий.
 2012 — Людмила Шагалова (р. 1923), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 2013 — Вольф Горелик (р. 1933), советский и российский дирижёр, народный артист РФ.
 2018 — Леонид Квинихидзе (р. 1937), советский и российский кинорежиссёр и сценарист.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Василий Капельник, иначе — Василий Теплый или Василий Древоруб (только для невисокосных лет).
 На Руси подметили, что в этот день, как правило, бывает оттепель.
 Если в этот день пройдёт дождь — лето будет хорошим.
 Коли солнце на Василия в кругах, то урожай будет добрый.
 Если длинные сосульки, то долгий лён.
 Весенняя капель сулит охотнику удачный поход на зайцев.

См. также

Примечания